La competició individual masculina va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es disputà entre el 28 de juny i el 5 de juliol de 1912, amb la participació de 49 tennistes de deu nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2 
En aquesta secció del quadre es van disputar dos partits previs, el sud-àfrica Lionel Tapscott va superar a Jiří Kodl de Bohèmia (6−4, 6−1, 6−2) i l'austríac Fritz Pipes va superar l'alemany Otto Lindpainter (6−2, 6−3, 6−3).

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 
 Tennis - Estocolm 1912  

Masculi Individual